Cannoniere – aereo da caccia munito di cannoni
 Cannoniere – forma plurale di cannoniera, un'imbarcazione dotata di bocche da fuoco
Cannoniere – negli sport di squadra, attaccante che realizza molti gol (per esempio, nella pallanuoto e nel calcio): si veda anche cannoniere